Catedral de El Salvador y Santa María puede hacer referencia a:

Catedral de El Salvador y Santa María, en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada;
Catedral de El Salvador y Santa María, en la ciudad de Orihuela.